Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Elektrizität dargestellt.

Überblick 
Im Jahr 2016 waren die Volksrepublik China, USA, Indien, Russland und Japan die größten Produzenten von elektrischer Energie, deren Anteil an der weltweiten Stromerzeugung der öffentlichen und industriellen Kraftwerke von 24.816 Milliarden Kilowattstunden (kWh) 56,3 Prozent betrug. Weitere große Produzenten in Europa sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien.

Das weltweit größte Energieunternehmen, Unified Energy System aus Russland, erzeugte 2005 in seinen Kraftwerken 636 Terawattstunden (TWh) elektrischen Strom. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Électricité de France aus Frankreich (473 TWh), E.ON aus Deutschland (404 TWh), Korea Electric Power aus Südkorea (294 TWh) und Tepco aus Japan (282 TWh).

Seit Jahrhunderten hat die Nutzung der Wasserkraft eine hohe Bedeutung. Wasserkraft wird deshalb auch als alte erneuerbare Energie bezeichnet. Seit den 1990er Jahren nimmt insbesondere die Nutzung von Wind, Sonnenenergie und Biomasse auf der ganzen Welt stark zu (daher neue erneuerbare Energien). In der Stromerzeugung aus Wasserkraft waren 2011 China, Brasilien und Kanada führend. Die Länder mit der höchsten Stromerzeugung aus den neuen erneuerbaren Energien waren die USA, Deutschland und China.

Die größte Menge elektrischer Energie aus Kernkraftwerken erzeugten 2011 die USA, Frankreich und Japan. In Deutschland kam es nach dem Tōhoku-Erdbeben 2011 am 11. März 2011 in Japan und den dadurch verursachten Nuklearunfällen zunächst zum Atom-Moratorium und in der Folge zur grundlegenden Entscheidung für den Atomausstieg. Die Bruttostromerzeugung aus Kernkraftwerken sank 2011 in Deutschland um 23,2 Prozent auf 108,0 TWh. Der Höchststand wurde 2001 mit 171,3 TWh erzielt.

Elektrischer Strom wird als „Sekundärenergie“ bezeichnet, zu dessen Erzeugung unterschiedliche „Primärenergien“ verbraucht werden. In der großtechnischen Anwendung handelt es sich vor allem um Kraftwerke, die Strom durch Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran erzeugen, während erneuerbare Energien (beispielsweise Wasser- und Sonnenkraft oder geothermische Energie) im Vergleich dazu nur regional eine gewisse Rolle spielen.

Elektrische Energie

Erzeugung nach Ländern 
Die Tabelle vergleicht die Länder mit der größten Bruttostromproduktion und deren Anteil an der Welterzeugung in Prozent. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Die Angaben sind in Terawattstunden (TWh = Billionen Wattstunden) der öffentlichen und industriellen Kraftwerke. Bruttostromproduktion = heimische Produktion + Eigenverbrauch der Kraftwerke.

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland

Erzeugung nach Unternehmen 
In der folgenden Tabelle sind das Unternehmen, das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet und die erzeugte Menge von elektrischem Strom in Terawattstunden (TWh) aufgeführt.

Welterzeugung 
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Weltstromerzeugung in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden) der öffentlichen und industriellen Kraftwerke.

Verbrauch 
Nettostromverbrauch in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden). Nettostromverbrauch = heimische Produktion + Importe – Exporte – Übertragungs- und Verteilungsverluste.

Export 
Export von Elektrizität in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Import 
Import von Elektrizität in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Erneuerbare Energie

Wasserkraft

Erzeugung nach Ländern 
Die erzeugte Menge von elektrischem Strom aus Wasserkraftwerken in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden), deren Anteil an der Welterzeugung in Prozent.

Welterzeugung 
Bruttostromerzeugung aus Wasserkraftwerken in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Sonstige

Erzeugung nach Ländern 
Die erzeugte Menge von elektrischem Strom aus Photovoltaikanlagen, Biomasse, Windturbinen und Geothermiekraftwerken in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden), deren Anteil an der Welterzeugung in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.

Welterzeugung 
Bruttostromerzeugung aus Photovoltaikanlagen, Biomasse, Windturbinen und Geothermiekraftwerken in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Kernenergie

Erzeugung nach Ländern 
Bruttostromerzeugung von Elektrizität aus Kernkraftwerken in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden), deren Anteil an der Welterzeugung in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.

Welterzeugung 
Bruttostromerzeugung aus Kernkraftwerken in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Siehe auch 
 Erdöl/Tabellen und Grafiken
 Erdgas/Tabellen und Grafiken
 Kohle/Tabellen und Grafiken
 Solarenergie/Tabellen und Grafiken
 Uran/Tabellen und Grafiken
 Windenergie/Tabellen und Grafiken
 Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch
 Liste der Länder nach Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
 Liste der Länder nach Elektrifizierungsgrad
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten

Literatur 
 United Nations: Energy Statistics Yearbook. 1952 ff.
 Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten. 1960 ff.

Weblinks 
 Liste bei „Die Welt auf einen Blick“, Archivlink abgerufen am 20. Juli 2022
 Liste bei „Index Mundi“
 bp Statistical Review of World Energy
 Daten bei der U.S. Energy Information Administration
 Daten bei der World Nuclear Association

Einzelnachweise 

Elektrizitätswirtschaft
Wirtschaftlicher Rekord
Liste (Wirtschaft)